Ів (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Альона Ів — ізраїльська акторка та режисер
 Еліс Ів — британська акторка